Andorra la Vella é uma paróquia (ou freguesia) do principado de Andorra, sua capital é a cidade de Andorra la Vella.

Património
 Igreja de Santa Coloma 

Andorra-a-Velha

Paróquias de Andorra